Vanaf het begin van de 20e eeuw is een donormuur, ook bekend als een donorerkenningmuur, een typisch verschijnsel in de centrale locatie van een ziekenhuis, universiteit, museum, bibliotheek, religieuze plaats of een andere non-profitinstelling. De muur bestaat uit een lijst van namen van personen of bedrijven die geld hebben bijgedragen aan een verzamelcampagne of andere grote fondsenwerving. Een donormuur heeft als fundamenteel doel haar donateurs te bedanken, maar dient ook als een stimulans voor potentiële nieuwe donateurs. De namen van donateurs worden doorgaans vermeld op gegraveerde koperen platen of plaques.

Zie ook
Donor (geneeskunde)
Bloeddonatie

Liefdadigheid